Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1936 te Berlijn.

Mannen 
De 16 deelnemende landen werden over 4 groepen verdeeld. De beste 2 landen van iedere groep gingen naar de tweede ronde. Hier werden de 8 landen verdeeld over 4 groepen.
De nummers 1 en 2 van iedere groep speelden om de medailles, de nummers 3 en 4 om de plaatsen 5 t/m 8.
Onderlinge resultaten telden voor het gehele toernooi.

Eerste ronde

Groep I 

Eindstand Groep I

Groep II 

Eindstand Groep II

Groep III 

Eindstand Groep III

Groep IV 

Eindstand Groep IV

Halve finale ronde

Groep I 

Eindstand Groep I

Groep II 

Eindstand Groep II

Finale ronde

Groep plaats 5/8 

Eindstand Groep plaats 5/8

Groep plaats 1/4 

Eindstand Groep plaats 1/4

Eindrangschikking 

Waterpolo
1936